INS Chakra ist der Name von zwei Atom-U-Booten der Indischen Marine:

 der S-71 Chakra, einem ursprünglich sowjetischen Projekt 670 Boot, das zwischen 1988 und 1992 in der indischen Marine diente.
 der ehemaligen K-152 Nerpa der russischen Marine, die seit ihrer Übergabe an Indien im Januar 2012 den Namen trägt.